Соляна́я пло́щадь расположена в Октябрьском районе города Томска.

История 

Расположена на схождении улиц Пушкина и Кузнечного взвоза, на части переулка Макушина и его пересечения с переулком Соляным.

Возникла в XIX веке у главных въездных ворот в Томский острог, название связано с находившимися здесь соляными амбарами. Современное название площади впервые зафиксировано в списке улиц Томска 1878 года. Располагавшиеся здесь до конца XIX века казённые склады дали второе название — Провиантская, употреблявшееся в 1870-е годы. На Соляной площади в конце XIX — начале XX веков также находились сенной рынок, чайный склад Губкина (1895), хлебные пекарни Охапкина и Свинолупова, транспортная контора братьев Каменских (1902), Кухтеринская заимка. Постепенно торговый характер площади изменялся, в начале XX века после постановления томской Думы у соляных складов безвозмездно была отведена земля для устройства Обществом содействия физическому развитию спортивной площадки, а, кроме того, — купален и катков на близлежащем Белом озере. Катаясь по неокрепшему льду в озере утонул малолетний сын крупного томского купца Евграфа Кухтерина Василий.

Достопримечательности 
В начале XX века на площади были построены значительные здания:
 окружной суд (1904, К. К. Лыгин),
 Сибирское Коммерческое училище имени цесаревича Алексея (1904, К. К. Лыгин),
 томский Дом науки (1912, А. Д. Крячков, Т. Л. Фишель и А. И. Лангер)  № 7010037000

Новая история 
В советское время (1933) значительная часть северной части площади была застроена корпусом Томского мукомольно-элеваторного института. Ныне здание известно как Жёлтый (3-й) корпус Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), основанного в 1952 году.

Примечания

Ссылки 
 Объекты Соляной площади в Томске
 Кузнечный взвоз и Соляная площадь. Фото-ретроспектива

Литература 
 История названий томских улиц. Томск, Изд-во Д-Принт. 2012. 368 с. ISBN 978-5-902514-51-0

Улицы Томска
Площади Томска